Villa Rümelin  ist der Name folgender Villen in Heilbronn:

 Villa Rümelin (Wilhelmstraße)
 Villa Rümelin (Lerchenstraße 74)